Korean Broadcasting System (KBS) () — южнокорейская общественная телерадиокомпания 

Штаб-квартира в Сеуле.

История 
Создана в 1927 году как JODK (Kyeongseong Broadcasting Corporation), в том же году запустила радиостанцию HLKA (HL KoreA), в 1933 году радиостанцию HLSA. 15 августа 1953 года начала вещание международная радиостанция «Голос свободной Кореи» на английском языке. 13 апреля 1961 была запущена русскоязычная версия Голоса свободной Кореи. В 1961 радиостанция была переименована в «Сеульское международное радио» (HCLA), в апреле 1973 — «Радио Кореи», с августа 1994 — «Международное радио Кореи», С 3 марта 2005 — KBS WORLD Radio («Всемирное радио KBS»). В 1966 году частная медиакорпорация TBC (Tongyang Broadcasting Company) запустила телеканал TBC TV и радиостанцию TBC FM. В 1972 году KBS запустила радиостанцию KBS Social Education Radio (ныне - KBS Hanminjok Radio). В 1979 году KBS запустила радиостанцию KBS FM. В 1980 году TBC TV и TBC FM был национализирован и как KBS2 и KBS 2FM были присоединены к KBS, в том же году был запущен телеканал KBS3. В 1981 году KBS запустила радиостанцию KBS Educational Radio. В 1990 году KBS3 и KBS Educational Radio был выведен в отдельную телерадиокомпанию EBS (Educational Broadcasting System - "Образовательная радиовещательная система").   В 2000 году KBS запустила радиостанцию для инвалидов KBS Radio 3.

Телеканалы и радиостанции

Основные телеканалы 
 KBS1
 KBS2

Доступны через эфирное (цифровое и аналоговое), кабельное, спутниковое телевидение.

Международные телеканалы 
 KBS World

Доступен через спутниковое телевидение.

Специализированные телеканалы 
 KBS1 UHD 
 KBS2 UHD 
 KBS Prime
 KBS Drama
 KBS N Sports
 KBS Joy
 KBS Kids
 KBS W
 KBS - K Picture Media

Доступны через эфирное (цифровое), кабельное и спутниковое телевидение.

Основные радиостанции 
 KBS Radio 1 - основная
 KBS Radio 2 - музыкальная
 KBS Radio 3 - для инвалидов 
 KBS 1FM - классическая музыкальная
 KBS 2FM - молодёжная
 KBS Hanminjok Radio - для северокорейцев

Доступны через эфирное радиовещание (аналоговое на СВ и УКВ) и интернет.

Международные радиостанции 

 Всемирное радио KBS () — сеть международных радиоблоков, вещающих на:
 (Европа, Латинская Америка и Африка)
 английском
 французском
 немецком
 русском
 испанском
 (Азия)
 арабском
 китайском
 японском
 корейском
 вьетнамском
 индонезийском

Доступна через эфирное радиовещание (аналоговое на КВ, русская служба в Москве на СВ), спутниковое телевидение и интернет (подкасты).

KBS в интернете 
KBS имеет свой сайт www.kbs.co.kr на корейском и других языках (на русском языке на сайте http://world.kbs.co.kr/russian).

См. также 
 Культура Южной Кореи
 Корейская волна
 Корейское центральное телевидение
 KBS World Radio
 Голос Кореи
 KBS World

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт
 Сайт KBS World по-русски

 
Телевидение в Республике Корея
Компании, основанные в 1927 году
Средства массовой информации Республики Корея
Общественные вещатели
Компании, занимающиеся радио- и телевещанием